Maillot steht für:

 Maillot, französische Gemeinde im Département Yonne
 ein Fahrradtrikot, siehe Wertungstrikot

Personen:

Siehe auch:
 Mayaud, Maio (Begriffsklärung), Majo, Mayo, Porte Maillot (Métro Paris)